Léovigild est un nom propre qui peut désigner :

Prénom 
Léovigild est un prénom masculin d'origine gotique, aujourd'hui désuet.

Saint 
 Léovigild de Cordoue († 852), avec Christophe, si désireux de connaître le martyre qu'ils allèrent volontairement trouver leur juge Maure ; célébrés localement le 20 août.

Souverain 
 Léovigild, roi des Wisigoths d'Espagne (568-586).

Autre 
 Léovigild (Leovigildo Abadsolomes), noble mozarabe du .

Références